Јаковље је насеље у Србији у општини Алексинац у Нишавском округу. Према попису становништва из 2011. било је 270 становника.
Према попису из 2002. било је 352 становника (према попису из 1991. било је 463 становника).

Демографија 
У насељу Јаковље живи 305 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,2 година (46,2 код мушкараца и 48,3 код жена). У насељу има 109 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,23.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Села Општине Алексинац на интернету
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Алексинцу
Насељена места у Нишавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији